Ptahchepsès est un prénom masculin porté à l'Ancien Empire, essentiellement par des grands prêtres au service du dieu Ptah comme indiqué dans leur nom.

 , grand prêtre de Ptah d'une exceptionnelle longévité qui occupa cette fonction au cours des  et s.
 , autre grand prêtre de Ptah collègue du précédent au cours de la .
 , grand prêtre de Ptah dans la seconde moitié de la .
 Ptahchepsès, vizir sous le règne de Niouserrê de la  égyptienne.
 Ptahchepsès, fils du vizir Ptahchepsès, administrateur de Haute-Égypte.
 , également grand prêtre de Ptah vers la fin de la .
 Ptahchepsès Impy, architecte en chef sous la , inhumé à Gizeh.
 Ptahchepsès Impy, dernier grand prêtre de Ptah à porter ce nom, vécut à la fin de la  ou lors de la Première Période intermédiaire.

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité